Кубатаалы́ Кутуке́ев (; 1882 год, село Ак-Кия — 1995 год, село Ак-Кия, Ак-Талинский район, Чуйская область) — заведующий коневодческой фермой колхоза «Ак-Кия» Акталинского района Тянь-Шаньской области, Киргизская ССР. Герой Социалистического Труда (1948). Депутат Верховного Совета Киргизской ССР.

Родился в 1882 году в крестьянской семье в селе Ак-Кия. С 1942 по 1960 года — заведующий коневодческой фермой колхоза «Ак-Кия» Ак-Талинского района.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 сентября 1948 года за выдающиеся трудовые достижения в животноводстве удостоен звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот».

Дважды избирался депутатом Верховного Совета Киргизской ССР (1951—1959).

После выхода на пенсию проживал в родном селе, где скончался в 1982 году.

Литература 
 «Кыргызстан». Улуттук энциклопедия: 1-том. Башкы ред. Асанов Ү. А., Б.: Мамлекеттик тил жана энциклопедия борбору, 2006. ISBN 9967-14-046-1

Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Киргизской ССР 4-го созыва